Naselje u Srbiji:
 Zemun, gradsko naselje u sastavu općine Zemun, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Zemun (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda